Žid Süss (psáno také Žid Süß) může být:
 Joseph Süß Oppenheimer (1698–1738) – německý Žid, jehož život a poprava byly předlohou několika děl
 Žid Süß (Hauff) –  román z roku 1827 německého spisovatele Wilhelma Hauffa
 Žid Süss (Feuchtwanger) – román z roku 1925 německého židovského spisovatele Liona Feuchtwangera
 Žid Süß (film, 1934) – britský film 
 Žid Süß (film, 1940) – německý film režiséra Veita Harlana koncipovaný jako protižidovská propaganda
 Žid Süs – Film bez svědomí – německý film z roku 2010 o filmu z roku 1940